78-й выпуск Гран-при Плуэ — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 31 августа 2014 года в рамках Мирового тура UCI 2014.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт